Berrington steht für:

 Berrington (Northumberland)
 Berrington (Shropshire)
 Berrington (Worcestershire)

Berrington ist der Familienname von:
 Elizabeth Berrington (* 1970), britische Schauspielerin
 Emily Berrington (* 1985), britische Schauspielerin